(« Je t'aime » en anglais) peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album d' sorti le  ;
 , album d'Amanda Blank sorti le  ;
 , album de Diana Ross sorti en  ;
 I Love You, album de  sorti en  ;
 , album de Mathieu Boogaerts sorti en  ;
 , album de Megumi Nakajima sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

I Love You, chanson de Billie Eilish sortie en  ;
, single de 2NE1 sorti le  ;
 , chanson de Cliff Richard sortie le  ;
 , chanson d' sortie en  ;
 , single des Zombies sorti en  ;

 , chanson de Climax Blues Band présente sur l'album Flying the Flag sorti en  ;
 , chanson de Cole Porter sortie en  ;
 , chanson de Donna Summer présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Faith Evans présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Martina McBride présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Mary J. Blige présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Taeyeon présente sur l'album Athena : Goddess of War OST sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Vanilla Ice présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  représentant la Norvège à l'Eurovision 2010 ;
 , chanson de Woodkid présente sur l'album  sorti le .

Cinéma 

 , film indien de Vayunandana Rao, sorti en 1979 ;
 , titre anglais de , drame brésilien d'Arnaldo Jabor, sorti en 1981 ;
 , film franco-italien de Marco Ferreri, sorti en 1986 ;
 , film de , sorti en 1992 ;
 , drame chinois de Zhang Yuan, sorti en 2002 ;
 , titre anglais de , film croate de Dalibor Matanić, sorti en 2005 ;
 , film indien de , sorti en 2005 ;
 , film indien de , sorti en 2007 ;
 , film mozambicain de , sorti en 2007 ;
 , film bangladeshi de Mushfiqur Rahman Gulzar, sorti en 2012.

Informatique 
 I love you, un ver.

Voir aussi 
 
 Ilo Veyou, album de Camille
Signe du ILY 

Amour